Światłość świata – obraz angielskiego malarza Williama Holmana Hunta
 Światłość świata – wywiad rzeka przeprowadzony przez  Petera Seewalda z papieżem Benedyktem XVI.